Lex Rubria:
 Закон Рубрия (II век до н. э.) — плебисцит 123 или 122 года до н. э. об основании колонии на развалинах Карфагена.
 Закон о Цизальпинской Галлии () 49 года до н. э. — инструкция о судопроизводстве и т. п. для магистратов Цизальпинской Галлии, после того как эта область была административно присоединена к Италии и получила права гражданства.